Тупичино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тупичино — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Тупичино — агрогородок в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Тупичино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Тупичино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.